Licheng steht für:

 den Kreis Licheng (黎城县) der bezirksfreien Stadt Changzhi in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Licheng (Changzhi)
 den Stadtbezirk Licheng (历城区) der Stadt Jinan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Licheng (Jinan)
 den Stadtbezirk Licheng (荔城区) der Stadt Putian in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Licheng (Putian)
 den Stadtbezirk Licheng (鲤城区) der Stadt Quanzhou in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Licheng (Quanzhou)
 die Großgemeinde Licheng (黎城镇) im Kreis Jinhu in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Licheng (Jinhu)
 die Großgemeinde Licheng (荔城镇) im Kreis Lipu im Autonomen Gebiet Guanxi in der Volksrepublik China, siehe Licheng (Lipu)
 die Großgemeinde Licheng (溧城镇) der Stadt Liyang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Licheng (Liyang)
 die Gemeinde Licheng (里程乡) im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Licheng (Santai)
 das Straßenviertel Licheng (鲤城街道) im Kreis Xianyou in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Licheng (Xianyou)
 das Straßenviertel Licheng (荔城街道) im Stadtbezirk Zengcheng in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Licheng (Zengcheng)